Porte Dorée – porta di accesso al boulevard périphérique di Parigi nel XII arrondissement di Parigi
 Porte Dorée – stazione della metropolitana di Parigi